Myst:

 Myst — компьютерная игра в жанре графического квеста.
 Myst — серия компьютерных игр и литературных произведений, повествующих о событиях, связанных с А́трусом (Atrus) и его семьёй.
 Myst III: Exile — компьютерная игра, третья часть серии графических квестов от первого лица Myst.
 Myst 4: Revelation — компьютерная игра в жанре графического квеста, четвертая по счету в серии Myst.
 Myst 5: End of Ages — компьютерная игра в жанре графического квеста, пятая и последняя по счету в серии Myst.